Сархан Сархан (; род. , Баку, АзССР) — советский азербайджанский автор и исполнитель эстрадных песен, актёр. Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1987). Народный артист Азербайджана (2018). Лауреат премии Ленинского комсомола. Бывший солист ВИА «Красные маки».

Биография      
Курбанбеков Сархан Рашид Оглы - настоящее имя певца родился 18 июня 1952 года третий ребенок в семье из четырех детей. До 14 лет Сархан занимался греблей на каноэ был членом юношеской сборной Азербайджана, о карьере вокалиста и музыканта даже не помышлял, все изменилось в переходном возрасте, когда он случайно услышал звучание гитары и загорелся этим инструментом.

В 1968 году Сархан приезжает в Москву поступает в училище имени П. И. Чайковского по классу классической гитары. Творческую карьеру Сархан Сархан начинал с исполнения на гитаре испанских песен. Выступал с концертами в Баку — в Зелёном театре, Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. 

В 1988 году у певца вышел диск-гигант, куда вошли популярные на тот момент песни «Играю чёрными» (с нею он участвовал в промежуточном туре конкурса «Песня-87», в финал не прошёл), «Влюбиться», «Проходные дворы» и др. Из девяти песен две были записаны на родном языке.

Творческий путь Сархана, как у многих артистов того времени театр эстрады, московская филармония - ВИА «Фантазия» тульская - ВИА «Красные маки» (1979-1983), далее росконцерт, азконцерт

Сольная карьера с собственной группой от Бакинской филармонии, записи альбомов на фирме мелодия, съемки в кино «Учитель музыки» (1983). Сотрудничество с Онегином Гаджикасимовым, Давидом Тухмановым и Михаилом Таничем. После развала СССР работал в круизах, а также за рубежом в Германии, Франции.

Уехал в Москву после распада Советского Союза в 1991 году. Пел в московских ресторанах. Был солистом ВИА «Красные маки». Объездил с гастролями многие регионы России, начал исполнять русские романсы.

В 2012 году Сархан снялся в Азербайджанском фильме "Təqib"(Погоня/ Преследование) в главной роли. Фильм прошел с успехом на родине музыканта.

27 мая 2018 года распоряженем президента Азербайджана Сархану Гурбанбекову «За заслуги в развитии азербайджанской культуры» было присвоено почётное звание Народный артист Азербайджанской Республики.

В настоящее время Сархан Сархан проживает в Москве, продолжает давать сольные концерты в России и в Азербайджане.

У Сархана есть дочь Камилла, журналист и дизайнер.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт Сархан Сархана
 Биография

Музыканты ВИА «Красные маки»
Артисты, известные под псевдонимами
Народные артисты Азербайджана